Иван Васильевич Заикин:
 Заикин, Иван Васильевич  (1896—1941) — советский военачальник, комбриг, краснознаменец (1922).
 Заикин, Иван Васильевич (1908—?) — советский государственный и политический деятель, председатель Челябинского областного исполнительного комитета.
 Заикин, Иван Васильевич (1917—1943) — секретарь Татарского обкома ВЛКСМ.